Falls River ist der Name folgender Flüsse:

in Neuseeland:
 Falls River (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Falls River (Michigan) am Oberen See
 Falls River (Connecticut River), Zufluss des Connecticut River in Massachusetts und Vermont
 lokale Bezeichnung für den Wood River (Rhode Island)